Okręty US Navy o nazwie USS "Eisner":
 Pierwszy USS "Eisner" (DE-269) - niszczyciel eskortowy. Przekazany Wielkiej Brytanii po zbudowaniu. Służył w Royal Navy jako fregata HMS "Domett" (K473) w latach 1943-1946.
 Drugi USS "Eisner" (DE-28) - nazwa przyznana krótko niszczycielowi eskortowemu USS "Emery" (DE-28) w czasie jego budowy.
 Trzeci USS "Eisner" (DE-192) - niszczyciel eskortowy. W służbie w latach 1944-1946.

Eisner